Mitt kan syfta på:

 Politisk mitt – en politisk beteckning på partier eller åsikter som inte anses vara tydligt till höger eller vänster på den politiska skalan

Se även
 Centrum